Mužská dvouhra Championnats Banque Nationale de Granby 2022 probíhala ve druhé polovině srpna 2022. Do singlové soutěže granbyjského tenisového challengeru hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. V sezónách 2020 a 2021 se nekonal pro koronavirovou pandemii. Americký obhájce z roku 2019 Ernesto Escobedo do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 20letý Kanaďan Gabriel Diallo, jenž ve finále zdolal šestého nasazeného Číňana Šanga Ťün-čchenga po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. V uktání proměnil tři ze šesti brejkbolů a tři z pěti brejkových hrozeb naopak odvrátil. Na challengerech tak získal premiérový titul. V předchozí kariéře nevyhrál ani žádnou událost na okruhu ITF. Bodový zisk posunul oba finalisty na nová kariérní maxima žebříčku ATP, Dialla z 519. na 335. příčku a Šanga na 220. místo.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Championnats Banque Nationale de Granby 2022